Černý trojúhelník může odkazovat na:
 Černý trojúhelník (oblast), oblast na hranicích České republiky, Německa a Polska.
 Odznak pro nepracující (Arbeitsscheue) a asociální vězně v nacistických koncentračních táborech.
 Znak leseb a feministek.
 Černý trojúhelník (UFO), druh neidentifikovaného létajícího předmětu.